Список R&B синглов № 1 в США в 1993 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1993 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Четыре лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100: «I Will Always Love You» (с предыдущего года), «Freak Me», "That’s the Way Love Goes» and «Weak».
 Семь синглов стали лидерами и в чарте Rhythmic crossover chart: кроме вышеупомянутых четырёх, это ещё следующие три, включая «Lately», "Right Here/Human Nature» и «Just Kickin' It».
 Две песни также возглавляли реп-чарт Hot Rap Singles chart: «Nuthin' But a 'G' Thang» и «Check Yo' Self».

См. также 
 Лучшие синглы США 1993 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1995 году
 Top Country Albums 1993

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1993 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1993 года